Durante un comizio organizzato in Piazza Grande dalle due Camere del Lavoro, quella socialista e quella anarchica, per protestare contro l’eccidio di Decima verificatosi il 5 aprile, i carabinieri schierati davanti a Palazzo Comunale spararono sulla folla. Ferdinando Gatti, raggiunto da un proiettile che gli procurò la frattura del femore destro con spappolamento dei tessuti e altre gravi lesioni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. Con lui rimasero uccisi Linda Levoni, Evaristo Rastelli e Antonio Amici. Stella Zanetti ferita gravemente alla spina dorsale, non si riprenderà più. Morirà il 26 settembre 1920.

Il 7 aprile 2016, sulla facciata principale del municipio, il Comune di Modena ha posto una lapide a ricordo dei cinque caduti. 

Ferdinando Gatti lasciò la moglie Albertina Giovanardi e undici figli: Demetrio, Marcello, Dorotea, Caterina, Bruna, Guido, Ruggero, Augusta, Amalia, Giuseppina e Guglielma.

Note